Magic může být:

 Magic (píseň, B.o.B)
 Magic (album, Gillan)
 Magic (album, Axel Rudi Pell)
 Magic (album, Bruce Springsteen)
 Magic (album, Jorma Kaukonen)